Das Arrondissement Dijon ist eine Verwaltungseinheit des Départements Côte-d’Or in der französischen Region Bourgogne-Franche-Comté. Hauptort (Präfektur) ist Dijon.

Im Arrondissement Dijon liegen 15 Wahlkreise (Kantone) und 224 Gemeinden.

Wahlkreise

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Dijon sind:

Neuordnung der Arrondissements 2017 

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde die Fläche der 31 Gemeinden Barges, Bévy, Brochon, Broindon, Chambolle-Musigny, Chambœuf, Chevannes, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Corcelles-lès-Cîteaux, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, Épernay-sous-Gevrey, L’Étang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Messanges, Morey-Saint-Denis, Noiron-sous-Gevrey, Quemigny-Poisot, Reulle-Vergy, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges, Segrois, Semezanges, Ternant und Urcy aus dem Arrondissement Dijon dem Arrondissement Beaune zugewiesen.

Ehemalige Gemeinden seit der Neuordnung der Arrondissements 
Bis 2018: Collonges-lès-Premières, Crimolois, Longeault, Neuilly-lès-Dijon, Pluvault, Premières, Tart-le-Haut, Tart-l’Abbaye 

Dijon
Département Côte-d’Or